Condado de Bath (Kentucky)
 Condado de Bath (Virgínia)

Desambiguações de topônimos